Bob Verstraete (acteur) (1921-1993), Nederlands-Belgisch acteur.
Bob Verstraete (politicus) (1948-), Belgisch politicus en parlementslid.